Mönchsmühle heißen Orte und Mühlen:

 Mönchsmühle (Heidelberg), ehemalige Wassermühle in Heidelberg, Baden-Württemberg
 Mönchsmühle (Ochsenfurt), Mühleneinöde bei Tückelhausen in der Stadt Ochsenfurt im Landkreis Würzburg, Bayern
 Mönchsmühle (Räbke), ehemalige Wassermühle in der Gemeinde Räbke im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen

Siehe auch: 
 Mönchmühle